Szczawikowce (Oxalidales Bercht. & J. Presl) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu w systemie APG II. Nazwa taksonomiczna ustalona została już w 1820 roku, lecz powrót tej jednostki taksonomicznej do systemu klasyfikacyjnego roślin nastąpił w końcu XX wieku, po lepszym poznaniu za sprawą badań molekularnych powiązań filogenetycznych roślin. Dawniej zaliczane tutaj rodziny, w tym także w systemach stosunkowo niedawno tworzonych (np. w systemie Reveala z lat 1994–1998), umieszczane były w różnych rzędach (gł. bodziszkowców Geraniales i Connarales). Należy tu 7 rodzin z 60 rodzajami i ponad 1800 gatunkami. Najliczniejszą reprezentację ma rodzina szczawikowatych (ok. 770 gatunków) i ona też jest najszerzej rozpowszechniona (też w polskiej florze). Pozostałe rodziny grupują rośliny występujące wyłącznie w tropikach i strefie zwrotnikowej, głównie półkuli południowej.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd jest siostrzany względem malpigiowców Malpighiales, a rzędem bazalnym względem tych dwóch są dławiszowce Celastrales. Wszystkie one wchodzą w skład grupy Fabidae w obrębie grupy wyróżnianej według różnych systemów jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Szczawikowce